Un nonno, quattro nipoti e un cane (A Family for Joe) – film televisivo del 1990 diretto da Jeff Melman che funge da episodio pilota dell'omonima serie televisiva
Un nonno, quattro nipoti e un cane – serie televisiva del 1990